Джоко́нда () — четырёхактная опера итальянского композитора Амилькаре Понкьелли на либретто, написанное Арриго Бойто под псевдонимом Tobia Gorrio. В основу оперы лёг сюжет пьесы «Анджело, тиран Падуанский» (1835) Виктора Гюго. Первая постановка состоялась 8 апреля 1876 года в миланском театре Ла Скала.

История создания 
Опера имела исключительный успех в Италии, а спустя некоторое время — в США. В России опера была впервые представлена труппой итальянского гастролирующего театра в Петербурге 18 января 1883 года и также имела успех. Американская премьера состоялась 20 декабря 1883 года в нью-йоркском театре Метрополитен-опера. Премьерные спектакли на русской сцене были осуществлены в Казани (1 декабря 1885 года, антреприза П. М. Медведева), в Петербурге (18 января 1888 года, Мариинский театр) и Москве (13 февраля 1907 года, Большой театр). В СССР была поставлена 7 июня 1956 года в Ленинграде, на сцене Малого оперного театра. Другие оперы Понкьелли хоть и были популярны, всё же не достигли подобного успеха. Впоследствии композитор занял место профессора Миланской консерватории. В числе его учеников были Джакомо Пуччини и Пьетро Масканьи.

Роли

Сюжет 
 Время: XVII век
 Место: Венеция, столица Венецианской республики

Акт 1 
Площадь Сан-Марко в Венеции. Народ в предвкушении праздничной регаты. Барнаба признаётся в любви Джоконде. Получив отказ, он натравливает толпу на слепую мать Джоконды, обвинив её в ведовстве. Женщину спасает от толпы Лаура, жена инквизитора. Мать Джоконды дарит ей на память чётки. Народ удаляется в собор Святого Марка. Барнаба знает, что Энцо был раньше обручён с Лаурой, и обещает привести её к нему ночью. Оставшись один, Барнаба вслух диктует писцу донос инквизитору на его жену Лауру. Подслушавшая их и влюблённая в Энцо Джоконда очень разочарована.

Акт 2 
Бригантина «Геката», принадлежащая Энцо. Переодевшийся провокатор Барнаба шпионит за экипажем корабля. Энцо с нетерпением ждёт Лауру, которая наконец убегает к нему от мужа. Джоконда решает заколоть кинжалом соперницу, но узнав в ней спасительницу своей матери, предупреждает Лауру о грозящей ей опасности. Лаура попадает в руки своего мужа. Оставшись с Энцо, Джоконда заявляет ему, что Лаура не любит его и поэтому вернулась к мужу. Энцо сжигает свой корабль, прыгает в воду и уплывает. Команда сгоревшего корабля вместе с Джокондой остаются на острове Джудекка.

Акт 3 
Дом герцога Бадоэро. Герцог планирует убийство изменившей ему жены Лауры. Он настаивает, чтоб она приняла яд, но Джоконда подменяет сосуд с ядом флаконом с сильнодействующим снотворным. Лаура принимает снадобье, и  возвратившийся муж решает, что жена отравилась. Звучит погребальный набат. Герцог публично объявляет об отравлении жены, и Энцо, охваченный отчаянием, набрасывается на него, из-за чего попадает в лапы инквизиции. Безутешная Джоконда предлагает Барнабе освободить Энцо. Тот соглашается, но требует, чтобы Джоконда дала слово, что будет принадлежать ему, если Энцо выйдет на волю.

Акт 4 
Остров Джудекка. В обмен на освобождение Энцо из тюрьмы Джоконда согласилась отдаться Барнабе. Друзья вносят бездыханное тело Лауры. Джоконда делится с ними своими тревогами о судьбе пропавшей слепой матери и, оставшись одна, начинает размышлять о самоубийстве. Входит Энцо, разгневанный на Джоконду за похищение тела Лауры. Джоконда оправдывается, а Лаура внезапно подаёт признаки жизни, приходит в чувство и говорит Энцо, что её спасла именно Джоконда. Влюблённые Энцо и Лаура покидают Джоконду. За сценой слышны голоса гондольеров, сообщающих друг другу новость, что в канале найдено чьё-то утопленное тело. Джоконде не удаётся убежать, она схвачена Барнабой, который требует обещанную плату за спасение Энцо. Джоконда соглашается, но убивает себя кинжалом на его глазах. В ярости Барнаба кричит, что прошлой ночью мать Джоконды жестоко оскорбила его и он утопил её.

Музыка 
«Джоконда» является ярким примером Большой оперы. Стилистически в ней видны преемственность от Джакомо Мейербера, а также влияние произведений Джузеппе Верди и направления веризма. В то же время благодаря песням и танцам, масштабным хорам, впечатляющим массовым сценам и страстным сольным выступлениям она также несёт в себе признаки традиционных народных опер. Помимо «Аиды» Верди, это единственная итальянская grand opera, удержавшаяся в международном репертуаре.

В астрономии 

 Астероид (467) Лаура, открытый в 1901 году немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг, назван в честь героини оперы «Джоконда» — Лауры Адорно.

В кинематографе 

 В 1986 году вышел австрийский фильм-опера «Джоконда» продолжительностью 2 ч 48 мин, созданный на основе спектакля Венской государственной оперы режиссёром Гуго Кехом с участием известного испанского певца Пласидо Доминго (Энцо), венгерской певицы Евы Мартон (Джоконда), советской и украинской певицы, солистки Большого театра Людмилы Шемчук (Лаура) и др. 

 В классический полнометражный музыкальный мультфильм «Фантазия» (1940) компании Уолта Диснея в качестве одного из девяти номеров «мультконцерта» вошёл «Танец часов» из «Джоконды» Амилькаре Понкьелли.

Примечания

Ссылки 
 Либретто на итальянском языке
 Опера «Джоконда» на belcanto.ru

Оперы 1876 года
Оперы Амилькаре Понкьелли
Оперы на итальянском языке
Оперные премьеры театра Ла Скала